Křešín può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Křešín, comune del distretto di Příbram, in Boemia Centrale
Křešín, comune del distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina